Эсекян () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эсекян — река, левый приток р. Дянышка, Республика Саха (Якутия),  координаты 65°24' 126°44'
 Эсекян — озеро, восточнее устья р. Эсекян, Республика Саха (Якутия),  координаты 65°24' 126°50'

Примечания